Forster György, szenterzsébeti (XV. század) katona, politikus, Somogy megye alispánja majd főispán
 Forster György, gyulakeszi (1891–1944) földbirtokos, jogász, országgyűlési képviselő
 Forster György (1905–1942) író, újságíró